Перси Милтон Пеннефазер (, 16 июля 1923 — 21 декабря 1975) — сингапурский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Перси Пеннефазер родился 16 июля 1923 года.

Играл в хоккей на траве за сингапурскую полицию.

В 1956 году вошёл в состав сборной Сингапура по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне, занявшей 8-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 6 матчей, забил (по имеющимся данным) 5 мячей (три в ворота сборной США, два — Афганистану).

Завершил международную игровую карьеру в 38 лет, сыграв 110 матчей за сборную Сингапура. При этом продолжал выступать на клубном уровне. Тренировал сборную в 1967 году во время олимпийского отборочного турнира.

В 1972 году возглавил Сингапурскую хоккейную ассоциацию.

Умер 21 декабря 1975 года.

Семья 
Жена Перси Пеннефазера играла за женскую сборную Сингапура по хоккею на траве.

Их дочь Аннабель Пеннефазер с 5 лет играла в хоккей, впоследствии стала юрисконсультом правительства, вице-президентом Сингапурского национального олимпийского совета. В 2004 году возглавляла делегацию страны на летних Олимпийских играх в Афинах.

Примечания 

Хоккеисты на траве Сингапура
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Тренеры Сингапура
Тренеры мужской сборной Сингапура по хоккею на траве